Dies ist eine Liste der Städte in Pakistan.

Die beiden größten Agglomerationen in Pakistan sind Karatschi mit einer Einwohnerzahl von 14.910.000 und Lahore mit einer Bevölkerung von 11.126.000 (Stand 2017). Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bewohner des Landes in beiden Regionen.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in Urdu, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. September 1972, 1. März 1981, 1. März 1998 und den 15. März 2017. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Islamabad liegt im Hauptstadtterritorium und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororten.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Pakistans
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Statistics Division, Government of Pakistan
 Historische Einwohnerzahlen der Städte Pakistans. City Population
 Historische Einwohnerzahlen der Städte Pakistans. Urban Resource Centre

 
Pakistan